

Mitologia
Neera (o Etodea) – figlia di Anfione e di Niobe
Neera – figlia di Pereo
Neera – ninfa delle Eleadi, madre di Lampezia e Fetusa
Neera – moglie di Strimone, da cui ebbe Evadne

Onomastica
Neera – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
Neera (IV secolo a.C.) – etera greca antica
Neera (1846-1918) – scrittrice italiana

Altro
Neera – bevanda dell'India

Note